Butterfield kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Butterfield (Minnesota)
Butterfield (Missouri)
Butterfield (Texas)